PDN steht als Abkürzung für:

 Dateinamenserweiterung des proprietären Dateiformates von Paint.NET
 Partido do Desenvolvimento Nacional, osttimoresische Partei
 Programmsystem zur Daten- und Netzsteuerung, ein Betriebssystem von Siemens

pdn steht für:
 Podena (ISO-639-3-Code), eine Ozeanische Sprache

Abkürzung